Die Spielzeit 2003/04 war die 11. reguläre Austragung der tschechischen Extraliga im Eishockey. Im Play-off-Finale setzte sich der HC Hamé Zlín gegen den HC Slavia Prag mit 4:1 durch. In der 1. Liga Tschechiens gewann der HC Dukla Jihlava die Meisterschaft und besiegte in den Relegationsspielen der Tabellenletzten der Extraliga, den HC České Budějovice, mit 4:0. Damit stieg Dukla Jihlava in die Extraliga auf und nahm den Platz von České Budějovice ein.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat in der gesamten Saison 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1.–8. qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Seven-Modus ausgetragen wird. In der Saison 2003/04 findet eine Liga-Relegation um den Aufstieg in die Extraliga statt. Dafür qualifiziert sich der Meister der 1. Liga, der gegen den Tabellenletzten der Extraliga eine Best-of-Seven-Serie bestreiten muss.

Reguläre Saison

Tabelle

Auszeichnungen 

 Toptorschütze: Jaroslav Balaštík, 29 Tore für den HC Hamé Zlín
 Topvorlagengeber: Josef Beránek (HC Slavia Prag): 47 Assists
 Topscorer: Josef Beránek: 64 Punkte, 16 Tore und 47 Assists
 Toptorhüter: Igor Murín (HC Hamé Zlín): 31 Spiele, Gegentorschnitt von 1.75, neun Shutouts, Fangquote von 94,03 %

Zuschauerschnitt 
Den höchsten Zuschauerschnitt der Liga verzeichnete der HC Moeller Pardubice.

Play-offs

Turnierbaum 

Der HC Hamé Zlín setzte sich gegen den HC Slavia Prag mit 4-1 durch und gewann den ersten Titel der Vereinsgeschichte.
Eine überragende Reihe mit Ondřej Veselý, Petr Leška und Jaroslav Balaštík, der Verteidiger Martin Hamrlík sowie das Torhüterduo Igor Murín (Gegentorschnitt von 2,01; zwei Shutouts; Fangquote: 93,89 %) und Martin Altrichter (Gegentorschnitt von 0,72; ein Shutout; Fangquote: 98,5 %) waren Garanten für diesen Erfolg.

Meistermannschaft des HC Zlín

Relegation 

Der überragende Spieler der Play-Downs war der erst 24-jährige Torhüter Jaroslav Suchan, der mit zwei Shutouts, einem Gegentorschnitt von 0,96 und einer Fangquote 97 % dem HC Dukla Jihlava zum Aufstieg verhalf. Damit ist Dukla Jihlava wieder Mitglied der Extraliga, während die Mannschaft des HC České Budějovice den Gang in die 1. Liga antreten muss.

Weblinks 
 hokej.cz
 hockeyarchives.info

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2003/04
E2003